3 miejscowości w Polsce: 
 Nowica – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Dobroszyce 
 Nowica – wieś w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Uście Gorlickie 
 Nowica – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Wilczęta
miejscowość na Ukrainie: 
 Nowica – wieś w rejonie kałuskim obwodu iwanofrankowskiego